«Грозные ночи» — советский художественный фильм 1960 года, снятый режиссёрами Владимиром Довганем и Александром Курочкиным
на Ялтинской киностудии.

Премьера фильма состоялась 25 января 1961 года.

Сюжет 
Фильм создан на материале героической обороны Севастополя и битвы за Крым и действий крымских партизан в годы Великой Отечественной войны (1941—1945).

В 1942 году, заблокированный с моря, Севастополь подвергается непрерывной бомбардировке и артиллерийским обстрелам, невозможна доставка ни боеприпасов, ни продовольствия. Героическая оборона длится уже 250 дней. Взять город «быстро и коротким ударом» у немцев не получается. По личному приказу Гитлера в район Бахчисарая для штурма города доставлено сверхтяжёлое орудие (прообразом послужило орудие Дора). Советскому разведчику Кожухарю поручается связаться через партизан с группой молодых подпольщиков Алупки для обнаружения местонахождение уникального сверхтяжёлого орудия. Засекреченное орудие тщательно охраняется. Патриоты решаются на исключительный по смелости шаг: ночью по отвесной скале они спускаются в Бахчисарай и берут в плен несколько немцев. Переодетым в немецкую форму разведчикам удаётся выйти из города и передать советскому командованию важные сведения. Получив данные разведки, советская авиация уничтожила смертоносное орудие.

В ролях 

 Григорий Карпов — Кожухарь
 Виктор Стрижёв — Балашов
 Игорь Жилин — Зобнин
 Анна Дубровина — Лина Зоренко
 Анатолий Пазенко — Александр Зоренко
 Н. Коцюбинский — Владимир Зоренко
 Павел Кашлаков — Шатров
 Иван Макогон — Андрей
 Константин Музыченко — командир отряда
 Даниил Нетребин — комиссар отряда
 Сергей Петров — Мауэр
 Виталий Доронин — адмирал
 Дмитрий Капка — дед
 Владимир Герцик — эпизод
 Геннадий Кирик — пленный немец
 А. Карилловский — эпизод
 Маргарита Криницына — хозяйка
 К. Мизик — эпизод
 Юрий Прокопович — Николай Иванович
 Е. Румянцев — эпизод
 С. Сорокатый — эпизод
 Василий Фущич — Курт
 А. Янельский — эпизод
 Леонид Слисаренко — связной (нет в титрах)
 Владимир Прохоров — эпизод (нет в титрах)

В СССР фильм посмотрело 25 800 000 зрителей.

Съёмочная группа 
 Режиссёры — Александр Курочкин, Владимир Довгань
 Сценаристы — Александр Курочкин, Владимир Довгань, Георгий Северский
 Операторы — Юрий Малиновский, С. Горбачев
 Композитор — Юрий Щуровский
 Художник — Пётр Слабинский

Прообраз событий фильма 

Дебют в кинематографе в качестве сценариста писателя, в годы войны заместителя командира Партизанского движения Крыма, подполковника в отставке Л. Г. Северского. Сценарий использовал только общую канву событий и является чисто художественным произведением. Звук выстрела орудия был слышен на расстоянии до 30 км, а пороховые газы поднимались на высоту более 150 метров, поэтому локализовать район стрельб было относительно несложно, однако ни партизанам, ни советским разведгрупам приблизиться к артиллерийской позиции из двойных железнодорожных путей прорезанных в пологих отрогах горы Узун-Сырт между Бахчисараем и Дуванкоем не удалось. С учётом зенитного прикрытия реального орудия Дора и дальности подлёта бомбардировочной авиации со стороны Кавказа нанести ему вред ВВС РККА также не удалось.

Ссылки 
 Грозные ночи

Фильмы СССР 1960 года
Фильмы-драмы СССР
Военные фильмы СССР
Фильмы Владимира Довганя
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о партизанах
Фильмы о разведчиках
Фильмы Ялтинской киностудии